Spojení písmen K a K může mít různé významy:

KK 
 SPZ okresu Kežmarok
 SPZ slovinské občiny Krško
 Kasárna Karlín
 kód IATA turecké letecké společnosti Atlasjet
 Zkratka pro  košarkaski klub,  košarkaški klub –  basketbalový klub
 KK Cibona – chorvatský basketbalový tým
 KK Split – chorvatský basketbalový tým
 KK Partizán – srbský basketbalový tým
 KK FMP – srbský basketbalový tým
 KK Union Olimpija – slovinský basketbalový tým
 kódy ISO 3166-2
 kód ISO 3166-2:GE gruzínského kraje Kvemo Kartli
 kód ISO 3166-2:IE irského hrabství Kilkenny
 kód ISO 3166-2:RU Chakaské republiky v Ruské federaci

kk 
 kazaština – dvojpísmenný ISO 639 kód pro jazyk
 chatovací varianta anglického okay
 kuchyňský kout - používáno ve zkratkách pro označení dispozice bytu, např. 3+kk

kK 
 zkratka pro kilokelvin

k. k. 
  kaiserlich-königlich – císařsko-královský

Podobné zkratky 
 KKC
 KKK

Externí odkazy 
 

Zkratky
Značky